Wacton (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Wacton (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk